Okręty US Navy o nazwie USS "Bronstein":
 Pierwszy "Bronstein" (DE-189) był niszczycielem eskortowym typu Cannon, który był w służbie w latach 1943-1945. Przekazany w 1952 Urugwajowi.
 Drugi "Bronstein" (FF-1037) był jednostką prototypową fregat typu Bronstein, który był w służbie w latach 1963-1990.

Bronstein